est le titre de plusieurs films :

 L'Eau qui dort (), un film muet américain réalisé par J.A. Barry, sorti en 1920 ;
 L'Eau qui dort (), un film muet américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1922 ;
  (), un film russe réalisé par Eldar Riazanov, sorti en 2000 ;